Джуба може да се отнася за:

 Джуба — столица на Южен Судан;
 Джуба — река в Сомалия;
 Джуба – креолски език.